Ruta 32 o Carretera 32 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 32, en la Provincia de Buenos Aires.

Costa Rica 
 Ruta Nacional 32 autopista que une a San José con Limón.

España 
 Ruta CV-32, en la Comunidad Valenciana.

Estados Unidos 
 Ruta Estatal de Alabama 32.
 Ruta Estatal de California 32.
 Ruta de Illinois 32.
 Carretera de Nebraska 32.

Uruguay 
 Ruta 32.

Ruta 032